Einfall steht für:
 Gedanke, Idee
 das Auftreffen (z. B. von Lichtstrahlen) auf eine Fläche in der Physik, siehe Einfallswinkel
 Einfallen, den Zahlwert eines Winkels in der Geologie, siehe Fallen (Geologie)
 Invasion (Militär)
 Einfall (Einheit), ein historisches Flächenmaß in Bremen
 in der Musik: Aufschlagbindung, die Bindung (Legato) nach oben bei Lauteninstrumenten, oder Vorschlag von unten
 Einsturz

Siehe auch:
 Ei(n)fälle – Kabaretttreffen der Studiosi
 Ein toller Einfall
 Lass Dir was einfallen!